Disco pode ser:

 Disco de vinil, os primeiros discos de música, de acetato e de vinil.
 Disco music, estilo musical que surgiu na década de 1970.
 Disco intervertebral, articulações na coluna vertebral
 Compact disc, suporte digital de dados, popular para armazenar música.
 Disco rígido, mídia de armazenamento no computador.
 Disco Blu-ray, formato de mídia que usa leitor laser azul-violeta
 Digital Video Disc, semelhante a um disco compacto, com alta capacidade de armazenamento de dados.
 Disco utilizado no lançamento de disco, modalidade olímpica de atletismo
 Disco de metal utilizado no jogo da malha
 Disco de borracha utilizado no hóquei no gelo
 DISCO - Distribuidora de Comestíveis Disco S.A.
 Disco (álbum de Kylie Minogue), décimo quinto álbum de estúdio da cantora australiana Kylie Minogue

Ver também

Desambiguação